Antipathidae är en familj av koralldjur. Antipathidae ingår i ordningen svarta koralldjur, klassen Anthozoa, fylumet nässeldjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Antipathidae 127 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Svarta koralldjur
Antipathidae